

Geografia

Niemcy 
 Blankenhagen – dzielnica miasta Gütersloh
 Blankenhagen – dzielnica miasta Moringen
 Blankenhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Dłusko

Inne 
 Blankenhagen – zamek